

Aziende 
 Grotrian-Steinweg – casa tedesca produttrice di pianoforti

Persone 
 Heinrich Steinweg – pianista, imprenditore e costruttore di pianoforti tedesco
 Klara Steinweg – storica tedesca
 Marcus Steinweg – filosofo tedesco
 Stefan Steinweg – ex pistard tedesco